Farkas Mátyás (1867–1934) politikus, polgármester (Győr, 1915–1928)
 Farkas Mátyás (1903–1981) atléta, jégkorongozó, gyeplabdázó, edző
 Farkas Mátyás (1931) mezőgazdász, kistermelő